Méry (België), een plaats in de Belgische provincie Luik
Méry (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Savoie